Les Élections au Parlement des Canaries de 2003 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Îles Canaries
2003